

Ґолембевко — село в гміні Ґрута Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґолембевко — село в гміні Тромбкі-Вельке Ґданського повіту Поморського воєводства